Пьер Томас Робин Бенгтссон (; , Кумла, Швеция) — шведский футболист, защитник клуба «Юргорден» и сборной Швеции.

Клубная карьера 
Пьер Бенгтссон начал свою футбольную карьеру выступлениями за АИК, где он дебютировал в августе 2006 года, против клуба «Эстерс ИФ». После трёх с половиной сезонов в AИК, 10 сентября 2009 года Бенгтссон присоединился к датскому «Норшелланн». Его дебют за новый клуб состоялся в Кубке Дании против «Ольборга» 23 сентября 2009 года. С 1 ноября 2009 года, Бенгтссон завоевал место в основном составе «Норшеллана» на позиции защитника. Своими выступлениями за клуб Бенгтссон заинтересовал «Копенгаген», и летом 2010 года Бенгтссон переехал в Копенгаген.

23 ноября 2014 года «Майнц 05» объявил о переходе Бенгтссона по свободному трансферу 1 января 2015 года. Игрок подписал 3,5-летний контракт с клубом.

Международная карьера 
Бенгтссон был включён в состав сборной Швеции на чемпионат Европы 2020 на замену травмированному Мартину Ульссону.

Достижения 
 Норшелланн
 Обладатель Кубка Дании: 2009/10
 Копенгаген
 Чемпион Дании: 2010/11, 2012/13, 2018/19
 Обладатель Кубка Дании: 2011/12

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Копенгаген»
 
 
 

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК АИК
Игроки ФК «Норшелланн»
Игроки ФК «Копенгаген»
Игроки ФК «Майнц 05»
Игроки ФК «Бастия»
Игроки ФК «Вайле»
Игроки ФК «Юргорден»